Натуральне число 1367
 1367 рік до нашої ери
 1367 рік нашої ери